Ге́йсман — прізвище фламандського походження. Первісно Гейсманс (Huysmans).

Походження прізвища 

Слово «гейс» означає: будинок, замок, а слово «манс» — одиницю міри землеволодіння, пов'язаного із зобов'язанням відбувати військову повинність у часи Карла Великого.

Відомі носії 

 Гейсман Іван Іванович (1738–1772) — підполковник російської армії, прадід Олександра Гейсмана.
 Гейсман Олександр Фаустинович (1815, Кам'янець-Подільський — 1859) — російський економіст, поліглот.
 Гейсман Платон Олександрович (1853–1919, Петроград) — російський військовий історик, генерал від інфантерії (1913), син Олександра Гейсмана.

Примітки

Література 

 Гейсмани // Енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона 
 Гейсман П. А. Гейсман, Иван (Иоган Вильгельм) Иванович // Большая биографическая энциклопедия 

Прізвища